La Coppa del Belgio 2016-2017 si è svolta dal 10 settembre 2016 al 16 febbraio 2017: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la quattordicesima volta, la quarta consecutiva, all'Asterix Avo.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, ottavi di finale, quarti di finali, semifinali, giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017